

Официални мачове 

Място: Д = Домакин, Г = Гост, Н = Неутрален терен

Външни препратки 
 Сезон 1999/00 на ЦСКА в fcCSKA.com

ПФК ЦСКА (София) през сезоните
Футболни отбори през сезон 1999/00